Die Portabilität (aus dem Lateinischen für „Übertragung“), auch Portierbarkeit genannt, steht für:

 den Grad der Plattformunabhängigkeit eines Computerprogramms, nicht zu verwechseln mit Portabler Software
 Portabilität (betriebliche Altersversorgung), die Übertragbarkeit der Anwartschaften auf eine Betriebsrente bei Arbeitgeberwechsel
 Portabilität (Krankenversicherung), Versicherungsübertragbarkeit
 Übertragbarkeit von Rechtsobjekten

Siehe auch:

 portabel
 Portierung